

Îles 
Pearl Island (en français ) est le nom de plusieurs îles :

 , située dans l'archipel des îles San Juan, dans l'État de Washington, aux États-Unis ;
 Pearl Island, située dans l'archipel des Bermudes, en Amérique du Nord ;
 Pearl Island, située en Nouvelle-Zélande, en Océanie ;
 Pearl Island, située au Sud de l'île principale de Singapour.

Voir aussi 
 Archipel des Perles, sur la côté pacifique du Panama.